Charles Gilman ist der Name folgender Personen:

* Charles A. Gilman (1833–1927), US-amerikanischer Politiker
 Charles J. Gilman (1824–1901), US-amerikanischer Politiker